Армани има више значења:

 Цинцари, романски народ
 Армани (Перуђа), насеље у округу Перуђа, Италија
 Армани (компанија)
 Ђорђо Армани, италијански модни креатор